Sundhausen ist der Name
 einer Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen, siehe Sundhausen
 eines Stadtteils von Gotha, siehe Sundhausen (Gotha)
 eines Stadtteils von Nordhausen, siehe Sundhausen (Nordhausen)
 einer Gemeinde im Elsass, siehe Sundhouse
 zweier Adelsgeschlechter aus Sundhausen bei Nordhausen und Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis, siehe Sundhausen (Adelsgeschlecht)

Sundhausen ist der Name folgender Personen:
 Valentin von Sundhausen (1476–1551), deutscher Beamter der Grafen zu Stolberg und Besitzer des Amtes Langenstein am Harz

Siehe auch
 Sundhaussen
 Sunthausen, ein Ortsteil von Bad Dürrheim